План дел Окоте има више значења:

 План дел Окоте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План дел Окоте (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику